Maynard est un prénom, un patronyme et un toponyme.

Étymologie 
On trouve les origines de ce patronyme dans l'allemand Meginhard, Mainhart, Meginrad et Meinrad, ainsi que le français Ménard.

Personnages historiques 
 Maynard (mort en 991), abbé du Mont Saint-Michel ;
 Maynard (mort en 1009), abbé du Mont Saint-Michel.

Prénom 
Maynard est un prénom porté notamment par :
 John Maynard Keynes (1883-1946), un économiste britannique reconnu comme le fondateur de la macroéconomie moderne ;
 Patrick Blackett (1897-1974), un physicien expérimentateur britannique et prix Nobel de physique en 1948 ;
 Robert M. Pirsig (1928), un philosophe et écrivain américain ;
 Maynard Ferguson (1928-2006), un trompettiste, tromboniste et chef d'orchestre de jazz canadien parfois appelé « The Fox» ou The « Admiral » ;
 Maynard Jackson (1938-2003), un homme politique américain membre du parti démocrate et premier maire afro-américain d'Atlanta en Géorgie ;
 Maynard James Keenan (1964) un musicien américain, chanteur des groupes Tool, A Perfect Circle et Puscifer.

Dans la fiction, Maynard est un prénom porté par :
 Maynard James "MJ" Delfino, fils de Mike Delfino et Susan Mayer du feuilleton télévisé Desperate Housewives.

Patronyme 
Maynard est un patronyme porté notamment par :
 Brittany Maynard (1984-2014), américaine atteinte d'un cancer terminal au cerveau et qui a décidé de mettre un terme à sa vie à l'aide du suicide médicalement assisté ;
 Charles Johnson Maynard (1845-1929), ornithologue américain ;
 Constance Maynard (1849-1935), éducatrice et principale d'université britannique ;
 Finian Maynard (1974-), véliplanchiste irlandais ;
 François Maynard, (1582-1646), poète français et académicien français ;
  (1843-1923), peintre américain ;
 Horace Maynard (1814-1882), homme politique américain ;
 James Maynard (1987-), mathématicien britannique ;
 John Maynard Smith (1920-2004), biologiste et généticien britannique ;
 Joyce Maynard (1953-), écrivaine américaine ;
 Mélanie Maynard (1971-), actrice et animatrice québécoise ;
 Robert Maynard (1684-1751), officier de la Royal Navy britannique et vainqueur du pirate Barbe Noire en 1718 ;
 Valerie Maynard (1937-2022), artiste américaine.

Toponymie 
Maynard est le nom de plusieurs localités des États-Unis dans :
 Maynard, dans le Massachusetts ;
 le Minnesota ;
 Maynard, ville située dans le comté de Chippewa ;
 Maynard, dans l'Arkansas ;
 Maynard, une ville du comté de Fayette, en Iowa.

Astronomie 
 (5132) Maynard, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom